St. Primus steht für:

 St. Primus (Gemeinde Sankt Kanzian), Ortschaft von Sankt Kanzian am Klopeiner See, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 St. Primus (Bargstedt), evangelische Dorfkirche in Bargstedt, Niedersachsen
 St. Primus, römischer Christ und Märtyrer, siehe Primus und Felicianus